Nowa Sarzyna – miasto w województwie podkarpackim, w powiecie leżajskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej
 Nowa Sarzyna – gmina miejsko-wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie leżajskim
 Nowa Sarzyna – stacja kolejowa w Nowej Sarzynie, w województwie podkarpackim

Zobacz też 
 Nowa Sarzyna Kolonia
 Nowa Sarzyna Wąskotorowa
 Nowa Sarzyna Zakłady Chemiczne
 Sarzyna
 Unia Nowa Sarzyna